Болба́сово () — городской посёлок в Оршанском районе Витебской области Белоруссии. Административный центр Болбасовского поссовета.

История 
Посёлок Болбасово (бывший военный городок № 20). Беларусь, Витебская область, Оршанский район. Первое упоминание — 1598 год. Рядом с посёлком расположен одноименный военный аэродром Болбасово. 

На аэродроме в 1939 году в Болбасово базировался 31-й истребительный авиационный полк (4 эскадрильи по 15 самолетов — всего 60 самолетов) и 21-й истребительно-разведывательный полк. Полк состоял в основном из летчиков, принимавших участие в боях в небе Испании. На смену 31-му истребительному авиаполку пришёл 123-й истребительный авиаполк.
Он был сформирован в марте 1940 г. на основе кадрового летно-технического состава 41, 33, 32 истребительных и 14 штурмового полков в 4-х эскадрильном составе и вошёл в состав 58-й истребительной бригады БОВО. В августе этого же года была сформирована 43-я истребительная авиационная дивизия, куда и вошёл этот полк.
В июне 1941 г. управление дивизии размещалось в Балбасово. Сама дивизия была в действующей армии с 22 июня по 06 августа 1941 года. Входила в состав Военно-воздушных сил Западного фронта. 06 августа 1941 года была преобразована в 43-ю смешанную авиационную дивизию (43 САД), находясь в действующей армии по 04 февраля 1942 года, когда была преобразована в Управление Военно-воздушными силами 20-й армии.

До 1991 года городской посёлок имел название М. Болбасово, после переименован в городской посёлок Болбасово. 

16 мая 2016 года в состав посёлка вошла деревня Барсуки.

Экономика 
На территории городского посёлка находятся:
 ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» — предприятие оборонного сектора экономики Белоруссии, специализирующееся на проведении капитального ремонта, модернизации и техническом обслуживании вертолётов . Предприятие выпускает в том числе комплектующие изделия, запасные части, агрегаты и приборы к авиационной технике; учебное оборудование (макеты, тренажёры и имитаторы) к самолетам, вертолетам и прочим летательным аппаратам военного назначения, средства наземного обеспечения полетов, включая наземное оборудование, инструмент, аэронавигационное, радиотехническое, светотехническое и иное оборудование аэродромов военного назначения.

Улицы 
Грицевца, Молодёжная, Юбилейная, Бетонная, Центральная, Садовая, Лесная, Шоссейная, переулок Смирнова

Население 
Население — 3529 человек (на 1 января 2016 года).

Культура 

 Дом культуры

Достопримечательность 
 Памятник дальней авиации (1950-е)
 Бюст дважды Герою Советского Союза С. И. Грицевцу. Расположен напротив бывшего Дома Офицеров (ныне Дом Культуры)
 Церковь Святого Георгия

См. также 
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 Балбасово — маленькая родина больших людей
 Болбасово — сайт посёлка

 
Населённые пункты Оршанского района (Витебская область)
Городские посёлки Белоруссии
Посёлки городского типа Витебской области